

Astronomia
 Elena – satellite naturale di Saturno
 101 Elena – asteroide della fascia principale

Cinema
 Elena – film del 2011 diretto da Andrey Zvyagintsev

Geografia
 Elena – paese della Bulgaria nella regione di Veliko Tărnovo
 Elena – antico comune italiano, corrispondente al Borgo di Gaeta

Mitologia greca
 Elena – moglie di Menelao, fu rapita da Paride causando la guerra di Troia
 Elena – figlia di Egisto e di Clitennestra
 Elena – figlia di Paride ed Elena, uccisa da Ecuba

Persone 
 Flavia Giulia Elena o sant'Elena imperatrice  (248 circa – 329)  – augusta dell'Impero romano e madre di Costantino I
 Elena  (325/326 – 360) – figlia di Costantino I e moglie dell'imperatore Giuliano
 Elena (fl. IX secolo) – dogaressa, consorte del doge Agnello Partecipazio
 Elena (fl. X secolo) – moglie dell'imperatore bizantino Costantino VIII
 Elena Lecapena (910 circa – 961) – imperatrice bizantina, figlia di Romano I Lecapeno
 Elena – figlia di Algirdas e moglie di Vladimiro il Grosso di Serpuchov

Altro 
 Elena – tragedia di Euripide
 Elena – opera di Francesco Cavalli
 Elena – canzone di Anna Oxa
 Elena – canzone di Cristiano De André
 Elena – nome proprio di persona italiano femminile